TAKRAF SRs 8000 (также TAKRAF RB 293, Bagger 293) — роторный экскаватор, построенный в 1995 году немецкой машиностроительной фирмой Tenova Takraf для компании RWE Power AG. По завершении строительства был отправлен на угольный карьер Togebau Hambach (Германия), где работает и по сей день. Вошел в книгу рекордов Гиннесса как самая большая машина в мире.

Параметры

Ссылки 
 Баггер 293 — самый большой экскаватор в мире // VILINGSTORE
 Интересные факты о самом большом экскаваторе в мире – Bagger 293 // ENKI
 Мегаконструкции. Крупнейший в мире экскаватор Bagger 293 // habr
 Самый большой экскаватор в мире. История Bagger 293. // INTEGRAL

Открытые горные работы
Экскаваторы